Aardrijkskunde
Christie (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Sainte-Christie, gemeente in het Franse departement Gers

Bedrijf
Christie's, internationaal veilinghuis, in 1766 in Londen opgericht door James Christie

Literatuur
Anna Christie, toneelstuk van Eugene O'Neill
Anna Christie (film van Clarence Brown), Amerikaanse film, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk

Muziek
Christie (band), Britse rockband

Personen met de achternaam Christie
Agatha Christie, Brits schrijfster
Bob Christie, Amerikaans autocoureur
Chris Christie, Amerikaans politicus
James Christie, oprichter van het veilinghuis Christie's
James David Christie, Amerikaans organist en muziekpedagoog
John Christie, Engels seriemoordenaar
John R. Christie, nematoloog
Julie Christie, Brits actrice
Linford Christie, Brits atleet
Moss Christie, Australisch zwemmer
Nils Christie, Noors socioloog en criminoloog
Perry Christie, Bahamaans politicus
Samuel Hunter Christie, Brits wetenschapper en wiskundige
Tony Christie, Brits zanger
William Christie (astronoom), Brits astronoom
William Christie (musicus), musicus

Achternaam